Heracleum alpinum är en flockblommig växtart som beskrevs av Ciro Cyrus Pollini. Heracleum alpinum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
alpinum